Termenul „Staufenberg” se poate referi la:

Denumiri geografice
 Staufenberg (Hessen)
 Staufenberg (Niedersachsen)
 Cetatea Staufenberg

Vezi și 
 Claus von Stauffenberg, ofițer care a făcut parte din rezistența germană și a fost unul dintre cei care au organizat Atentatul din 20 iulie 1944 împotriva lui Hitler
 Alexander Schenk Graf von Stauffenberg (1905–1964), istoric german